Nagar (Bengala Occidental), o Rajnagar, antiga capital dels prínceps premusulmans de Birbhum (Índia)
 Nagar (Pakistan), ciutat a Gilgit-Baltistan (Àrees del Nord), Pakistan
 Nagar (Síria), antiga ciutat a la zona del riu Khabur
 Nagar (Tamil Nadu), port de Tamil Nadu al municipi de Nagapattinam
 Nagar o Nagara (Índia), població de Karnataka (Índia)
 Riu Nagar (Bangladesh), curs d'aigua que discorre pels districtes de Bogra i de Rajshahi i desaigua al riu Gur
 Riu Nagar (Índia), a Bihar i Bengala Occidental 
 Divisió de Nagar, entitat administrativa de l'antic principat de Mysore
 Muntanyes Nagar, a Madhya Pradesh (Índia)
 Principat de Nagar, antic estat tributari protegit avui a Gilgit-Baltistan, al districte d'Hunza-Nagar (Pakistan)
 Vall de Nagar, vall a Pakistan